Отапа има више значења:

 Отапа (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Отапа (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику